Islandia ist der Name folgender Orte:
 Islandia (Florida), Insel im Miami-Dade County, Florida, USA
 Islandia (New York), Kleinstadt in Suffolk County, New York, USA
 Islandia (Peru), Ort in der Region Loreto, Peru